Unia (album), een album van de Finse band Sonata Arctica
 Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum), een Belgische openbare dienst